Mondial poate fi:

 Mondial, formație românească de muzică rock
 Mondial Lugoj, companie producătoare de obiecte sanitare din România
 Mondialism
 Primul Război Mondial
 Al Doilea Război Mondial
 Onze Mondial, revistă franceză